De Trirachodontidae is een familie van cynodonten uit het tijdvak Trias. Fossiele resten zijn gevonden in Afrika, Azië, Rusland en mogelijk Noord-Amerika.
Trirachodontidae is een uitgestorven familie cynognathia cynodonten uit het Trias van China en zuidelijk Afrika. Trirachodontiden verschenen gedurende het vroege Trias, relatief kort na de Perm-Trias-massa-extinctie en verspreidden zich snel over een groot geografisch gebied in een verhoudingsgewijs korte periode van 250 tot 237 miljoen jaar geleden.

Trirachodontiden hadden brede schedels en een korte, smalle bek. Twee gaten zijn aanwezig bij de slapen, langs de zijkant van de schedel. Trirachodontiden hadden twee grote hoektanden en meerdere kleine puntige tanden. Door het gebit kan men de trirachodontiden onderscheiden van andere cynodonten.

Trirachodontiden leefden in semi-aride omgevingen met een nat seizoen (steppeklimaat). De bottenstructuur doet denken dat de trirachodontiden snel groeiden in het regenseizoen en langzaam, of helemaal niet, in de minder gunstige tijd van het jaar. Een trirachodontide, Trirachodon, werd aangetroffen in combinatie met een complex holensysteem. Deze holen werden mogelijk gebruikt door meerdere exemplaren om zich te verschuilen voor roofdieren, jongen groot te brengen of om warm te blijven. 

Er worden twee onderfamilies onderscheiden: Trirachodontinae in Afrika en Sinognathinae in China.

Taxonomische indeling 
De familie omvat vier geslachten:
Cricodon
Neotrirachodon
Sinognathus
Trirachodon

Cladogram
Onderstaand cladogram is van Gao et al. (2010):

Cynodontia
Trias